Шаурс може да се односи на:

 Шаурс (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Шаурс (Об), насељено место у Француској, у департману Об